Змагання з плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2022 відбулися 14 серпня (попередні запливи і півфінали) та 15 серпня (фінал).

Рекорди 
На момент проведення змагань рекорди були наступними:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Фінал

Примітки 

100 метрів батерфляєм (жінки)